Isla Larga kan syfta på följande platser:

Falklandsöarna 

 Long Island (ö i Falklandsöarna),

Mexiko 

 Isla Larga, Mexiko, 

Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar